

Muzyka 
 Jestem – album grupy Perfect (1994)
 Jestem – album Seweryna Krajewskiego (2003)
 Jestem... – album grupy Bednarek (2012)
 „Jestem” – singel Magdaleny Tul (2011)

Kino 
 Jestem – polski film (2005)